Mitologia: Aquil·les o Aquil·leu és un heroi de la mitologia grega, va participar en la Guerra de Troia i és un dels personatges principals de la Ilíada d'Homer.
 Història: 
 Aquil·les l'egipci (o Aquillas) fou cap de la guàrdia del rei Ptolemeu Dionis, i cap de l'exèrcit quan Pompeu va fugir a Egipte el 48 aC.
 Aquil·les d'Atenes, suposat introductor a Atenes de l'ostracisme.
 Aquil·les Tatius fou un retòric alexandrí del segle II o III.
 Anatomia:
 Tendó d'Aquil·les és un tendó de la part posteroinferior de la cama.
 Art
 Pintor d'Aquil·les és un pintor de ceràmica grec del segle V aC